The Believer – film del 2001 diretto da Henry Bean
 The Believer – rivista letteraria statunitense
 The Believer – album di John Coltrane del 1964
 The Believer – album di Rhett Miller del 2006
 The Believer/Dakar – singolo di John Coltrane del 1963

Pagine correlate 
 Believer
 The Believers